Tavčarjeva ulica je naziv več ulic, poimenovanih po Ivanu Tavčarju:
 Tavčarjeva ulica, Kranj
 Tavčarjeva ulica, Ljubljana
 Tavčarjeva ulica, Novo mesto

Ivan Tavčar